Lightweight Java Game Library (LWJGL) — открытая графическая библиотека, основной целью которой является предоставление простого и легковесного программного интерфейса для создателей компьютерных игр на языке Java.

LWJGL является высокопроизводительной кроссплатформенной библиотекой, широко используемой в разработке компьютерных игр и мультимедийных приложениях. Она предоставляет доступ к Vulkan, OpenGL, OpenGL ES, OpenAL, OpenCL, EGL, LibOVR, Objective-C и обеспечивает платформонезависимый доступ к различным манипуляторам, таким как геймпады, рули и джойстики.

Основной целью проекта является создание технологии, которая позволяла бы Java-разработчикам получить доступ к ресурсам, доступ к которым в настоящее время затруднён или вовсе отсутствует из Java-платформы.

LWJGL доступна под BSD-лицензией. Будучи открытой и бесплатной, является основой многих игровых движков и библиотек.

Использование в других проектах

2D-движки 
 libgdx — фреймворк для создания игр и приложений.

3D-движки 

 JPCT — jPCT является 3D-движком для десктопной Java и Android от Google. Движок будет работать на Windows, Linux, Mac OS X, Solaris x86 и Android-устройствах. Поддерживает OpenGL (благодаря: LWJGL и JOGL) и использует OpenGL ES 1.x и ES 2.0 на Android
 jMonkeyEngine — современный игровой движок, поддерживающий OpenGL версии 2.0 и выше.
 Ardor3D — профессиональный открытый движок.

Компьютерные игры 

 Minecraft
 Spiral Knights
 
 Project Zomboid
 RuneScape
 Equilinox
ZeoStrike

См. также 

 Java OpenGL — эталонная реализация спецификации JSR-231 (Java Bindings to OpenGL)

Ссылки 

 Домашняя страница проекта 
 IRC канал LWJGL
 Логи IRC канала LWJGL

Примечания 

Программы трёхмерного моделирования
Свободные игровые движки
Библиотеки Java